La XV edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 2 al 7 luglio 2002 a Mosca, in Russia.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

Collegamenti esterni
 

 2002
Competizioni sportive a Mosca
Scherma nel 2002